Gouvernement Gouin peut désigner :
 le gouvernement Félix Gouin du  au  en France ;
 le gouvernement Lomer Gouin du  au  au Québec.